Þorgilsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Þorgils. Die weibliche Entsprechung ist Þorgilsdóttir (Tochter des Þorgils).

Namensträger 
 Ari Þorgilsson (1067–1148), isländischer Historiker
 Húnbogi Þorgilsson, isländischer Häuptling

Patronym
Isländischer Personenname